CZN steht für:
 Freikirche Christliches Zentrum Nürnberg
 Powiat Żniński in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Abkürzung